Death Penalty (pena di morte in lingua inglese) può riferirsi a:

Death Penalty – film del 1980 diretto da Waris Hussein
Death Penalty – album dei Witchfinder General del 1982